Julius Perlis ist der Name folgender Personen:

* Julius Perlis (Schachspieler) (1880–1913), österreichischer Schachspieler
 Julius Isidor Perlis (1874–1935), deutscher Bankier